Elephantimorpha — група, до якої входять слони, а також їхні вимерлі родичі — гомфотери та стегодонтиди. Наступна кладограма показує взаємозв'язки між слонами на основі характеристик під'язикової кістки:

Примітки 

Роди ссавців
Слоновиді